In Love and Death — второй студийный альбом американской рок-группы The Used, выпущенный 28 сентября 2004 года. Альбом получил статус золотого.

Об альбоме 
В 2004 году от передозировки наркотиков умирает бывшая подруга Берта, носящая его ребёнка. Это событие оказывает влияние на альбом — он получился мрачным и реалистичным, чем предыдущий. Открывающая песня Take it away привлекает внимание нестандартным для группы приёмом: использованием электроники. В целом, второй альбом получил положительные отзывы, породив три сингла: Take it away, All That I’ve Got (первая номинация MuchMusic Video Awards), и I Caught Fire. В марте 2016 альбом был включён в список «40 величайших эмо-альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone» (позиция № 40).

In Love and Death был переиздан 3 мая 2005 года с добавлением бонус-трека, кавера на сингл Queen и Дэвида Боуи Under Pressure. В работе над кавером принимала участие группа My Chemical Romance.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы, вошедшие в список 40 величайших эмо-альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone
Альбомы The Used